O Estádio Municipal Fernando Costa é um estádio de futebol localizado na cidade de Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo, pertence à prefeitura municipal e tem capacidade para 5.000 pessoas. Suas dimensões são de 105 x 66 m.

Ver também 
 Lista de estádios de futebol de São Paulo

Fernando Costa
Espírito Santo do Pinhal